Ријечанин може бити:

 као демоним, појам Ријечани може означавати становнике разних места или области:
 Ријечанин, назив за становника града Ријеке у Хрватској
 Ријечанин, назив за становника старе Ријечке нахије у Црној Гори
 појам Ријечанин такође може бити презиме или надимак:
 Пахомије Ријечанин, српски штампар из 16. века

Види још
 Ријечани (вишезначна одредница)
 Ријека (вишезначна одредница)